Mondiali 1914 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1914:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1914 – 22ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1914 – 19ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1914 – 22ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1914 – 18ª edizione